41-й чемпионат мира по лыжным видам спорта 1997 года состоялся с 21 февраля по 2 марта в норвежском городе Тронхейме. Было разыграно 15 комплектов медалей (10 у лыжников-гонщиков, 2 в двоеборье и 3 в прыжках с трамплина).

Выдающегося успеха в истории лыжных гонок добилась Елена Вяльбе, ставшая чемпионкой во всех 5 видах женской лыжной программы. При этом во всех 4 личных дисциплинах второе место занимала итальянка Стефания Бельмондо. На дистанции 5 км золото изначально выиграла 6-кратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова, но затем она была дисквалифицирована за применение допинга и лишена награды.

Результаты соревнований

Лыжные гонки, мужчины

30 км (свободный стиль, раздельный старт) 
21 февраля. Олимпийский чемпион 1988 года на дистанции 30 км Алексей Прокуроров выиграл своё первое и единственное золото на чемпионатах мира

10 км (классический стиль, раздельный старт) 
24 февраля

15 км (гонка преследования свободным стилем) 
25 февраля. Старт по итогам гонки на 10 км классическим стилем. Бьёрн Дели одержал уверенную победу, не позволив преследователем ни разу существенно приблизиться к себе. Мика Мюллюля на финише опередил Алексея Прокуророва.

Эстафета 4х10 км 
28 февраля. Норвежцы победили с подавляющим преимуществом более чем в две минуты. Норвежцы выиграли золото в эстафете на 4-м чемпионате мира подряд. Бьёрн Дели выиграл своё третье золото на чемпионате. В борьбе за бронзу итальянец Фульвио Вальбуза на финише опередил россиянина Алексея Прокуророва.

50 км (классический стиль, раздельный старт) 
2 марта. Бьёрн Дели выиграл пятую медаль в пяти гонках чемпионата

Лыжные гонки, женщины

15 км (свободный стиль) 
21 февраля

5 км (классический стиль) 
23 февраля

Финишировавшая первой Любовь Егорова через 3 дня была дисквалифицирована за использование бромантана.

10 км ( гонка преследования) 
24 февраля

Финишировавшая шестой Любовь Егорова через 2 дня была дисквалифицирована за использование бромантана. Елена Вяльбе опередила Стефанию Бельмондо на финише. Фотофиниш показал, что россиянка выиграла 4 сантиметра

Эстафета 4×5 км 
28 февраля

30 км (классический стиль) 
1 марта. Пятое золото в пяти гонках для Елены Вяльбе. Четвёртое серебро в четырёх личных гонках для Стефании Бельмондо.

Лыжное двоеборье

22 февраля — Индивидуальная гонка преследования (средний трамплин (К90) + 15 км)

23 февраля — Командные соревнования (средний трамплин (К90) + 4х5 км)

Прыжки на лыжах с трамплина

22 февраля — Средний трамплин (К90)

27 февраля — Большой трамплин (К120), командные соревнования

21 февраля — Большой трамплин (К120)

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте FIS

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта
Международные спортивные соревнования в Тронхейме
Февраль 1997 года
Март 1997 года
Чемпионаты мира в Норвегии
Международные соревнования по лыжному спорту в Норвегии